Como batalla de La Tablada se conocen a los siguientes enfrentamiento bélicos:

 Batalla de La Tablada de Tarija, librada en las proximidades de Tarija, Argentina, el 15 de abril de 1817 entre independentistas y realistas españoles (actualmente territorio boliviano);
 Batalla de La Tablada, ocurrida en las cercanías de la ciudad de Córdoba, Argentina, entre el 22 de junio y 23 de junio de 1829 en la que se enfrentaron unitarios y federales;
 Copamiento del cuartel de La Tablada, ocurrido en la Provincia de Buenos Aires en enero de 1989.
 Batalla de Tablada. Enfrentamiento ocurrido en Aljarafe, provincia de Sevilla, el 11 de noviembre de 844 entre al emirato de Córdoba y los piratas vikingos.